

Rivières 

 Girou, rivière française située dans le Tarn et la Haute-Garonne

Patronyme 

 Charles Girou de Buzareingues (1773-1856), agronome et physiologiste français.

Divers 

 Communauté de communes des Coteaux du Girou situé en Haute-Garonne

Voir aussi 
 Giroud